Петропа́вловский райо́н:

 Петропавловский район — район в Алтайском крае России.
 Петропавловский район — район в Воронежской области России.
 Петропавловский район — район в Днепропетровской области Украины.

упразднённые
 Петропавловский район — район в Бердянском округе Украинской ССР в 1923—1925 годах.
 Петропавловский район — район в Камчатской области РСФСР в 1926—1940 годах.
Петропавловский район — район в Каменском округе Сибирского края РСФСР.
 Петропавловский район — район Ленинградской области в 1927—1931 годах.
 Петропавловский район — район в Луганском округе Украинской ССР.
 Петропавловский район — район Северо-Кавказского края в 1924—1929 годах.
 Петропавловский район — сельский район в Северо-Казахстанской области Казахской ССР в 1942—1957 годах.
 Петропавловский район — район Чеченской и Чечено-Ингушской АО в 1926—1934 годах.